

Geografia
 Fujisaki – cittadina giapponese della prefettura di Aomori

Persone
 Miyu Uehara – modella e personaggio televisivo giapponese
 Ryu Fujisaki – fumettista giapponese
 Yoshitaka Fujisaki – ex calciatore giapponese

Altro
 Fujisaki – stazione della metropolitana di Fukuoka